Ло́велл () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (род. 1995) — сент-люсийская яхтсменка, участница летних Олимпийских игр 2016 года в классе «Лазер Радиал».
 Ловелл, Альфред Чарлз Бернард (1913—2012) — английский астроном.
 Ловелл, Бертрам (род. 1948) — тринидадский бегун, участник летних Олимпийских игр 1972 года.
  (род. 1955) — министр иностранных дел Антигуа и Барбуды (2004—2005), член Палаты представителей (2004—2014) и сенатор (2014, с 2015), лидер Объединённой прогрессивной партии (с 2015).
  (1828—1907) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1900—1907), отец Чарльза Генри Ловелла.
  (1878—1958) — первый австралийский профессор психологии (в Сиднейском университете).
  (род. 1955) — барбадосский писатель.
 Ловелл (Ловелль), Джеймс (1737—1814) — криптограф, депутат 2-го Континентального конгресса, подписавшего Статьи Конфедерации.
 Ловелл, Джеймс Артур (род. 1928) — американский астронавт, один из 24 человек, летавших к Луне.
  (род. 1974) — американская гимнастка, участница летних Олимпийских игр 1992 года.
  (1926—1992) — американская бейсболистка, чемпионка Всеамериканской девичьей профессиональной бейсбольной лиги в составе клубов «Рокфорд Пичес» (1948—1949) и «Каламазу Лэссис» (1954).
  (1788—1836) — Главный хирург Армии США (1818—1836).
  (род. 1967) — американский яхтсмен, серебряный медалист в классе «Торнадо» летних Олимпийских игр 2004 года.
 Ловелл, Джоселин (1950—2016) — канадский трековый велогонщик.
  (род. 1977) — австралийский игрок в регбилиг.
  (род. 1997) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Хоторн».
  (род. 1944) — британский хоккеист, игрок Хоккейной лиги Хейнекен в составе клуба «Мюррейфилд Рейсерс» и национальной сборной Великобритании.
  (род. 1982) — британский хоккеист, игрок Британской элитной хоккейной лиги в составе клуба «Манчестер Феникс».
  (1960—2003) — британский автогонщик, чемпион Великобритании по ралли (1986).
  (1822—1884) — генерал армии Конфедеративных штатов, возглавлявший гарнизон Нового Орлеана при захвате города войсками Союза во время Гражданская война в США.
  (род. 1941) — британская писательница-биографист.
  — австралийский звукоинженер, лауреат премий Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний (2005, 2006, 2008).
  (род. 1961) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Коллингвуд» и «Ричмонд».
  (1929—2013) — австралийский кинопродюсер, лауреат премий Австралийского киноинститута за лучший фильм («Галлиполи», 1982) и за достижения жизни (2004).
  (род. 1978) — австралийская гребчиха, участница летних Олимпийских игр 2012 года.
  (1732—1801) — американский военный деятель, командир сухопутных войск экспедиции на Пенобскот.
 Ловелл, Стив (род. 1980) — британский футболист, игрок Шотландской Премьер-лиги в составе клубов «Данди» и «Абердин».
 Ловелл, Стюарт (род. 1972) — австралийский и шотландский футболист.
  (род. 1987) — австралийский игрок в хоккей на траве, обладатель Трофея чемпионов в составе сборной Австралии (2018).
 Ловелл, Том (1909—1997) — американский художник-иллюстратор, автор многих рисунков для журналов Life и National Geographic.
  (до 1450—1524) — английский политик, Канцлер казначейства (1485—1524), спикер Палаты общин Англии (1485—1486).
  (до 1528—1567) — английский политик, член Палаты общин Англии (1553), внучатый племянник спикера Палаты Томаса Ловелла.
  (род. 1993) — британский игрок в регбилиг, игрок Суперлиги в составе клуба «Лондон Бронкос».
 Ловелл, Уильям Патрик (род. 1937) — американский борец, участник летних Олимпийских игр 1964 года.
  (род. 1959) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания Метрополитен-музея и Смитсоновского музей американского искусства.
  (1456 — не ранее 1487) — соратник короля Англии Ричарда III во время Войны Алой и Белой роз.
  (1854—1916) — канадский фермер и политик, член Палаты общин Канады (1908—1916).
  (род. 1970) — игрок в австралийский футбол в составе клубов «Мельбурн» и «Уэст-Кост».
  — британский генетик и цитолог, первооткрыватель (вместе с Питером Гудфеллоу) влияющего на формирование пола гена SRY, член Лондонского королевского общества (с 2001).

Топоним 
 Ловелл — город в штате Вайоминг, США.
 Ловелл — город в штате Мэн, США.
 Ловелл — крупный молодой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Лоуэлл ()
 Барон Ловел ()

Примечания